Джи́льда:

 Джильда — аргентинская певица
 Джильда — итальянская певица, обладатель главной премии фестиваля Сан-Ремо
 Джильда — кинофильм 1946 года

См. также 
 Скандальная Джильда — кинофильм 1985 года